Het wereldkampioenschap triatlon sprint 2011 werd gehouden op 20 en 21 augustus 2011 in Lausanne. Het was de tweede keer dat de International Triathlon Union (ITU) een wereldtitel uitgaf op de sprintafstand. Voor zowel de mannen als de vrouwen ging de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen.

De Brit Jonathan Brownlee pakte de wereldtitel bij de mannen en de Chileense Bárbara Riveros bij de vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlon in 2011
2011
Triatlon
Sport in Lausanne